Kateřinice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kateřinice (ort i Tjeckien, Mähren-Schlesien), Okres Nový Jičín, 
 Kateřinice (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar